Мортко́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Пучежском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Мортки.

История 
Образовано 25 февраля 2005 года Законом Ивановской области «О городском и сельских поселениях в Пучежском муниципальном районе».

Географические данные 
 Общая площадь: 175,85 км²
 Расположение: южная часть Пучежского района
 Граничит:
 на севере — с Илья-Высоковским сельским поселением
 на востоке — омывается водами Горьковского водохранилища и граничит с Сокольским районом Нижегородской области
 на юге — с городским округом город Чкаловск Нижегородской области
 на западе — с Симаковским сельским поселением Верхнеландеховского района

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Пучежского района
Сельские поселения Ивановской области